Роберт Антонович Винспиер (1784—1846) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, герой штурма Парижа в 1814 году.

Биография 
Родился в 1784 году в семье дворян-выходцев из Ирландии, по религиозным соображениям перебравшейся в Неаполь. В 1796 году Винспиер был принят кадетом на неаполитанскую военную службу в свиту короля Фердинанда. Принимал участие во второй коалиционной войне, находился в сражении 5—6 января 1799 года при Капуе.

В 1802 году он был принят на российскую военную службу из неаполитанской подпоручиком в артиллерию.

В 1805 году он в рядах русской армии совершил поход в Австрию. В 1806—1812 годах принимал участие в русско-турецкой войне и в 1810 году был награждён золотым крестом за Базарджик. В 1811 году произведён в подполковники.

По окончании войны с турками он в рядах армии Чичагова сражался с войсками Наполеона, в 1812 году за отличия получил орден Св. Анны 2-й степени, в начале 1813 года — орден Св. Владимира 3-й степени. 11 июля 1813 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

После изгнания французов из России Винспиер принял участие в Заграничном походе и также неоднократно отличился, за что ему 22 января 1814 года была пожалована золотая шпага с надписью «За храбрость», также он получил шведский орден Меча и прусский орден Pour le Mérite. 31 августа 1814 года он был награждён орденом св. Георгия 3-й степени (№ 378 по кавалерским спискам)

Вскоре получил чин полковника 10-й артиллерийской бригады.

По окончании Наполеоновских войн Винспиер был назначен адъютантом великого князя Михаила Павловича. В 1822 году уволен в отпуск за границу для поправления здоровья. По возвращении на службу был состоять при российской миссии в Риме и 2 октября 1827 года произведён в генерал-майоры. 16 апреля 1841 года получил чин генерал-лейтенанта. Среди прочих наград он имел французский орден Почётного легиона, пожалованный ему в 1818 году.

Скончался в 1846 году.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 263. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007. — С. 156, 421. — ISBN 978-5-903473-05-2
 Мазинг Г. Ю., Качур П. И. Константин Иванович Константинов. — М., 1995. — ISBN 5-02-000834-6
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. — СПб., 1840. — С. 188.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта. — СПб., 1844. — С. 162.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. М., 2004. — С. 148. — ISBN 5-89577-059-2

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные Италии
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Рыцари 1-го класса ордена Меча
Кавалеры ордена Почётного легиона
Участники Бородинского сражения
Участники сражения под Вязьмой
Артиллеристы Российской империи